{{Infobox - tenisový turnaj
 | název =  Shanghai ATP Masters 1000 
 | rok =  2011 
 | datum=10. – 16. října 2011
| ročník=3.
| místo=Šanghaj, ČLR
| povrch=tvrdý / venku
| rozpočet=3 240 000 $
| champms= Andy Murray
| champmd= Max Mirnyj/  Daniel Nestor
}}

Tenisový turnaj na okruhu ATP Shanghai ATP Masters 1000 2011' se konal ve dnech 10. – 16. října v čínské Šanghaji venku na kurtech s tvrdým povrchem jako součást kategorie ATP Masters 1000. Odměny činily 3 240 000 USD.

 Dvouhra 
 Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. Osm nejvýše nasazených hráčů mělo v 1. kole volný los.
  Rafael Nadal (3. kolo)
  Andy Murray (vítěz)
  David Ferrer (finále)
  Jo-Wilfried Tsonga (2. kolo)
  Mardy Fish (2. kolo)
  Tomáš Berdych (3. kolo)
  Nicolás Almagro (3. kolo)
  Gilles Simon (3. kolo)
  Janko Tipsarević (1. kolo)
  Andy Roddick (čtvrtfinále)
  Viktor Troicki (1. kolo)
  Alexandr Dolgopolov (čtvrtfinále)
  Stanislas Wawrinka (3. kolo)
  Jürgen Melzer (2. kolo)
  Florian Mayer (čtvrtfinále)
  Fernando Verdasco (2. kolo)

Jiné formy účasti na turnaji 
Hráči, kteří obdrželi do hlavní soutěže divokou kartu:
  Kung Mao-sin
  Li Če
  David Nalbandian
  Čang Ce

Hráči, kteří postoupili z kvalifikace:
  Stéphane Bohli
  Matthew Ebden
  Ryan Harrison
  Marsel İlhan
  Lu Jan-sun
  Albert Ramos
  Donald Young

Odhlášení 
  Juan Martín del Potro
  Novak Djoković
  Roger Federer
  Richard Gasquet
  John Isner
  Gaël Monfils
  Robin Söderling

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semiinále
| RD3=Finále

| team-width=170

| RD1-seed1=15
| RD1-team1= Florian Mayer
| RD1-score1-1=2
| RD1-score1-2=4
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Feliciano López
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= David Ferrer
| RD1-score3-1=65
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=77| RD1-seed4=10
| RD1-team4= Andy Roddick
| RD1-score4-1=77
| RD1-score4-2=2
| RD1-score4-3=62

| RD1-seed5=12
| RD1-team5= Alexandr Dolgopolov
| RD1-score5-1=4
| RD1-score5-2=3
| RD1-score5-3=
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Kei Nišikori
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3=

| RD1-seed7=Q
| RD1-team7= Matthew Ebden
| RD1-score7-1=3
| RD1-score7-2=2
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Andy Murray
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3= 

| RD2-seed1= 
| RD2-team1= Feliciano López
| RD2-score1-1=77
| RD2-score1-2=3
| RD2-score1-3=3
| RD2-seed2=3
| RD2-team2= David Ferrer
| RD2-score2-1=65
| RD2-score2-2=6| RD2-score2-3=6| RD2-seed3= 
| RD2-team3= Kei Nišikori
| RD2-score3-1=3
| RD2-score3-2=0
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Andy Murray
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3= 

| RD3-seed1=3
| RD3-team1= David Ferrer
| RD3-score1-1=5
| RD3-score1-2=4
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=2
| RD3-team2= Andy Murray
| RD3-score2-1=7
| RD3-score2-2=6
| RD3-score2-3= 
}}

 Horní polovina 
 1. sekce 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
Všechny nasazené páry měly v prvním kole volný los.
  Bob Bryan /  Mike Bryan (čtvrtfinále)
  Max Mirnyj /  Daniel Nestor (vítězové)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (finále)
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (semifinále)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (2. kolo)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (semifinále)
  Rohan Bopanna /  Ajsám Kúreší (2. kolo)
  Robert Lindstedt /  'Horia Tecău (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2011
Shanghai ATP Masters 1000
Tenis v Číně v roce 2011